L'edizione 1967-68 della Eredivisie vide la vittoria finale dell'.

Capocannoniere del torneo fu Ove Kindvall (), con 28 reti.

Classifica finale

Verdetti 
 Ajax campione dei Paesi Bassi 1967-68.
 Xerxes/DHC e Sittardia retrocesse in Eerste Divisie.

Risultati

Calendario

Tabellone

Collegamenti esterni 
 http://www.weltfussball.de/alle_spiele/ned-eredivisie-1967-1968

Calcio nel 1967
Calcio nel 1968
Campionato olandese di calcio